Прадехон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Калаорра. Занимает площадь 31,76 км². Население — 4011 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Mapa 3D de Pradejón

Муниципалитеты Риохи